Bivogn, ordet anvendes i flere sammenhænge:

Bivogn (diligence) – før jernbanernes tid, da persontransport blev foretaget med hestetrukne diligencer, betegnede en bivogn en ekstra diligence (med eget forspand) som afsendtes i tilfælde af at der var flere passagerer end hvad den ordinære diligence kunne rumme.

Bivogn (sporvogn) – ved sporvognsdrift er bivognen en vogn uden egen drivkraft, koblet efter motorvognen.

Bivognen (rolle) – Bivognen, rolle spillet af Aage Bendixen i vagabondfilmene Fyrtaarnet og Bivognen fra 1920erne og 1930erne.